Il singolare del torneo di tennis Bank of the West Classic 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Monica Seles che ha battuto in finale Martina Navrátilová 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Monica Seles (campionessa)
 Martina Navrátilová (finale)
 Anke Huber (semifinali)
 Katerina Maleeva (semifinali)

 Lori McNeil (secondo turno)
 Amy Frazier (primo turno)
 Assente
 Zina Garrison (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bank of the West Classic 1992